Ženská čtyřhra Abierto Zapopan 2021 probíhala v první polovině března 2021. Do deblové soutěže guadalajarského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu z roku 2019, kdy byla událost založena v rámci okruhu WTA 125K, byl americko-maďarský pár Maria Sanchezová a Fanny Stollárová. Jeho členky však v semifinále podlehly Ellen Perezové a Astře Sharmaové.

Vítězem se stal třetí nasazený pár Australanek Ellen Perezová a Astra Sharmaová, který ve finále zdolal americko-mexické turnajové jedničky Desirae Krawczykou s Giulianou Olmosovou po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–4. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly premiérovou společnou trofej. Na okruhu WTA Tour vybojovaly Perezová i Sharmaová druhé deblové tituly.

Nasazení párů 
  Desirae Krawczyková /  Giuliana Olmosová (finále)
  Caroline Dolehideová /  Vania Kingová (čtvrtfinále)
  Ellen Perezová /  Astra Sharmaová (vítězky)
  Mihaela Buzărnescuová /  Anna-Lena Friedsamová (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Abierto Zapopan
WTA Tour 2021